Walcott kan avse:

Efternamn och personer med namnet

 Charles Doolittle Walcott (1850–1927), amerikansk geolog och paleontolog
 Collin Walcott (1945–1984), amerikansk musiker
 Derek Walcott (1930–2017). saintluciansk författare, poet och målare
 Frederic C. Walcott (1869–1949), amerikansk politiker, senator för Connecticut
 Gregory Walcott (1928–2015), amerikansk skådespelare
 Jersey Joe Walcott (1914–1994), amerikansk boxare
 Joe Walcott (1873–1935), brittisk boxare
 Keshorn Walcott (född 1993), spjutkastare från Trinidad och Tobago
 Theo Walcott (född 1989), engelsk fotbollsspelare

Geografi

Antarktis 

 Cape Walcott, 
 Mount Walcott,

Storbritannien 

 Walcott, Lincolnshire, ort i England, 
 Walcott, Norfolk, ort i England,

USA 

 Walcott (ort i USA, Iowa), Scott County, 
 Walcott (ort i USA, North Dakota), Richland County, 

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar